

Musique
 Mercenary (groupe), un groupe de metal danois.
 Mercenary (album), le sixième album du groupe de death metal britannique Bolt Thrower.

Cinéma
  Mercenary (film), un  film réalisé par Don E. FauntLeRoy sorti en 2006.

Autre
 Mercenary (jeu vidéo), un jeu vidéo sorti en 1985.

Voir aussi